Antonius van Loon – tiratore di fune olandese
 Hendrik Willem van Loon – giornalista, storico e scrittore olandese
 Peeter van Loon – pittore fiammingo
 Willem van Loon – tiratore di fune olandese